Prins Hubertus av Hohenzollern-Sigmaringen (Hubertus Gustav Adolf Veit Georg Meinrad Maria Alexander), född 10 juni 1966 i München, är andre sonen och tredje barnet till prinsessan Birgitta, kung Carl XVI Gustafs näst äldsta syster, och hennes make, prins Johann Georg av Hohenzollern-Sigmaringen.

Han är gift med Uta Maria König (född 25 februari 1964, i Trier) sedan den 10 juli 2000; deras dotter Vivianne föddes 2009.

Anfäder

Källor 

Huset Hohenzollern
Födda 1966
Män
Levande personer
Personer från München